Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1961/62 war die zehnte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Nach sechs Spielzeiten nach sowjetischem Vorbild wurde beschlossen, wie in Europa üblich, wieder im Herbst-Frühjahr-Rhythmus zu spielen. Als Überbrückungssaison gab es einmalig in dieser Spielzeit, welche von Anfang 1961 bis Sommer 1962 dauerte, eine dreigeteilte Saison, in der jede Mannschaft einmal zu Hause, einmal auswärts und einmal auf neutralem Platz auf den Gegner traf. Zusätzlich dazu wurde die Bezirksliga in dieser Saison auf zwei Staffeln mit je 13 Mannschaften erweitert. Die Sieger beider Staffeln trafen in zwei Finalspielen aufeinander, um den Aufsteiger zur II. DDR-Liga zu ermitteln.

Die BSG Chemie Schwarzheide konnte sich in Summe der beiden Finalspiele gegen die zweite Mannschaft der ASG Vorwärts Cottbus durchsetzen und stieg auf. Die BSG Fortschritt Guben und die BSG Chemie Hosena stiegen in die Bezirksklasse ab, im Gegenzug stiegen die BSG Empor-Aufbau Cottbus (Ost), die BSG Fortschritt Spremberg (Mitte) und die BSG Motor Lauchhammer-Ost (West) auf.

Staffel Ost 

|}

Staffel West 

|}

Endspiel um die Bezirksmeisterschaft 

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1961/62